Kauppen ist der Name von:

 Kauppen (Neuhof), Ortsteil der Gemeinde Neuhof im Landkreis Fulda, Hessen
 Kauppen (Spessart), 361 m hoher Berg im Spessart bei Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Kauppenbrücke, Brücke der Bundesautobahn 3 bei Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg, Bayern